Over the Edge pode significar:

 Over the Edge (filme), filme de 1979.
 Over the Edge (álbum), álbum de estúdio da banda Wipers.
 WWF Over the Edge, evento de wrestling profissional.

Desambiguação